Навои, Алишер Навои — многозначный термин.

 Алишер Навои (1441—1501) — средневековый тюркский поэт и философ.
 Навои — город в Узбекистане, административный центр Навоийского вилоята.
 Навои — международный аэропорт в городе Навои.
 «Алишер Навои»  — советский чёрно-белый фильм 1947 года.
 «Алишер Навои» — станция Ташкентского метрополитена.